Ла Сируелита има више значења:

 Ла Сируелита (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сируелита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику